

Geografia 
 Baratier – comune francese nel dipartimento delle Alte Alpi della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra

Persone 
 Albert Baratier – generale ed esploratore francese
 Jacques Baratier – regista e sceneggiatore francese